William o Bill Holman puede referirse a:

 Willis Leonard Holman (1927-), músico de jazz estadounidense.
 Bill Holman (1903-1987), historietista estadounidense, creador de la tira Smokey Stover.
 William Holman Hunt (1827-1910), pintor británico.